Матфей — старая форма мужского имени Матвей.

Известные носители:
 Матфей (XII век — 1220) — митрополит Киевский и всея Руси.
 Матфей (ум. 1646) — митрополит Казанский и Свияжский Русской церкви.

 Матфей Вестминстерский — долгое время считался автором The Flores Historiarum.
 Матфей Властарь (ум. ок. 1360) — византийский канонист, иеромонах из Солуни.
 Матфей Гречин (ум. 1385) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, Ярославский и Белозерский.
 Матфей Кантакузин (ок. 1325—1383) — византийский император.
 Матфей Прозорливый (ум. ок. 1088) — инок Киево-Печерского монастыря, святой Русской церкви.
 Матфей Псалт (ум. 1775) — папа и патриарх Александрии.
 Матфей Эдесский (ум. 1144) — армянский историк и хронист XII века.
 Матфей Яранский (1855—1927) — местночтимый святой в лике преподобных.

 Матфей (Андреев) (род. 1971) — архиерей Русской православной церкви, епископ Сурожский, временно управляющий Патриаршими приходами в Соединенных Штатах Америки и в Канаде.
 Матфей (Банников) (1858—1918) — иеродиакон Русской православной церкви, преподобномученик.
 Матфей (Вакаров) (1888—1953) — архимандрит Русской православной церкви.
 Матфей (Карпафакис) (1861—1950) — деятель старостильного движения в Греции, предстоятель Истинно-православной церкви Греции.
 Матфей (Копылов) (род. 1979) — архиепископ Егорьевский Русской православной церкви.
 Матфей (Мормыль) (1938—2009) — священнослужитель Русской православной церкви, церковный композитор, аранжировщик.
 Матфей (Муроки) (род. 1970) — епископ Греческой старостильной истинно-православной церкви.
 Матфей (Померанцев) (1881—1918) — архимандрит Русской православной церкви.
 Матфей (Семашко) (1894—1985) — епископ Константинопольской православной церкви.

См. также